Campionii en-titre Nikola Mektić și Mate Pavić și-au apărat cu succes titlul, învingândîn finală perechea John Isner și Diego Schwartzman cu scorul de 6–2, 6–7(6–8), [12–10], câștigând titlul la dublu masculin.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe

2022
ATP Tour 2022